Hovinen ist der Name von

 Niko Hovinen (* 1988), finnischer Eishockeytorwart
 Seppo Hovinen (* 1951), finnischer Speerwerfer